Э́инген () — община в Германии, в земле Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург. Население составляет 996 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 9,64 км². Официальный код — 09 7 72 134.

Община подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии